Het ATP-toernooi van Amsterdam 2001 (met de officiële naam Energis Dutch Open 2001) werd van 16 tot en met 22 juli gespeeld.
Er werd gespeeld op de gravelbanen van het Amstelpark in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Amsterdam
ATP-toernooi van Amsterdam